A vessző lehetséges jelentései:
 Vessző, írásjel: , illetve (egyes szaktudományokban a variánshoz hasonló értelemben, a percjellel egyező alakban) ′ 
 Vessző, növényi rész